Калине́нко — українське прізвище. Походить від калина.

Відомі носії 
 Калиненко Ігор (1917) — український письменник — поет, драматург..
 Калиненко Кирило Семенович — Член УЦР 3-го складу.